Bella di notte – nome comune della Mirabilis jalapa, pianta appartenente alla famiglia delle Nyctaginacee
Bella di notte – film diretto da Luciano Emmer (1997)